Il tabellone singolare ragazze dell'Australian Open 1993, torneo di tennis che faceva parte dell'ITF Junior Circuit nell'ambito dell'ITF Junior Circuit 1993, è stato vinto da Heike Rusch (tds n. 7). In finale ha sconfitto Andrea Glass (tds n. 8) con il punteggio di 6-1, 6-2.

Teste di serie

  Cătălina Cristea (quarti di finale)
  Ludmila Richterová (terzo turno)
  Anna Smashnova (semifinali)
  Åsa Svensson (semifinali)
  Madoka Kuki (quarti di finale)
  Karin Miller (quarti di finale)
  Heike Rusch (campionessa)
  Andrea Glass (finale)

  Meilen Tu (terzo turno)
  Joana Manta (primo turno)
  Paola Tampieri (terzo turno)
  Amanda Basica (secondo turno)
 Non presente
  Angie Marik (terzo turno)
  Yuka Yoshida (secondo turno)
  Jeon Mi-ra (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 
 

Australian Open 1993